Cattedrale di Cristo Re –  ad Aba
Cattedrale di Cristo Re – a Johannesburg
 Cattedrale di Cristo Re – a La Spezia
 Cattedrale di Cristo Re – a Liverpool
 Cattedrale di Cristo Re – a Mullingar
Cattedrale di Cristo Re – a Nha Trang
 Cattedrale di Cristo Re – a Panevėžys
 Cattedrale di Cristo Re – a Reykjavík

Pagine correlate 
 Chiesa di Cristo Re
 Cattedrale di Cristo Salvatore
 Cattedrale di Cristo